L'Obert de Malàisia 2011, conegut oficialment com a BMW Malaysian Open 2011, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. La segona edició del torneig es va disputar entre el 28 de febrer i el 6 de març del 2011 al Bukit Kiara Equestrian & Country Resort de Kuala Lumpur, Malàisia.

L'australiana Jelena Dokić va guanyar el seu primer títol de la temporada, el primer que aconseguia des de Birmingham el 2002.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011